Прота́сов, Па́вел:
 Протасов, Павел Иванович (1760—1828) — губернатор Курской губернии (1803—1806).
 Протасов, Павел Васильевич (1913—1983) — комбайнер МТС, Герой Социалистического Труда.